Demajagua o La Demajagua puede referirse a:

Demajagua (Fajardo), un barrio del municipio de Fajardo, Puerto Rico.
La Demajagua, un lugar histórico y monumento conmemorativo cerca de Manzanillo, Cuba.
La Demajagua (Isla de la Juventud), un pueblo y consejo popular de la Isla de la Juventud, Cuba.
La Demajagua (periódico), un periódico cubano.